Гладило́вич — українське прізвище.

Відомі носії 

 Гладилович Адольф Степанович — канадський письменник та публіцист українського походження.
 Гладилович Даміян — педагог, Голова НТШ.
 Гладилович Людвиґ-Микола — композитор, диригент театру товариства «Українська бесіда» під керівництвом Йосипа Стадника.